L'allegra fattoria (Summer Stock) – film musicale del 1950 diretto da Charles Walters
L'allegra fattoria (Funny Farm) – film del 1988 diretto da George Roy Hill